Dobrá manželka může být:
 Dobrá manželka (seriál) – americký televizní seriál z let 2009–2016
 Dobrá manželka (film, 1987) – australský film z roku 1987 režiséra Kena Camerona
 Dobrá manželka (film, 2016) – srbsko-bosensko-chorvatský film z roku 2016 režisérky Mirjany Karanović
 Dobrá manželka (Simpsonovi) – díl 23. řady amerického seriálu Simpsonovi